Heinz Köster ist der Name folgender Personen:

* Heinz Köster (Fotograf) (1917–1967), deutscher Fotograf 
 Heinz Köster (Jurist) (1931–2010), deutscher Jurist und Versicherungsmanager 

Siehe auch:
 Heinrich Köster